UNGG () — тип реакторов, спроектированных и построенных во Франции. В качестве замедлителя в них использовался графит, а роль теплоносителя выполнял углекислый газ, в качестве ядерного топлива использовался природный металлический уран. Все 10 построенных реакторов были закрыты к концу 1994 по экономическим причинам из за больших расходов на персонал.

UNGG и Магнокс - два главных типа реакторов с газовым охлаждением (GCR). UNGG был разработан независимо и параллельно с дизайном британских Магнокс и отвечал аналогичным требованиям. Первый UNGG реактор в Маркуле имел горизонтальные топливные каналы и бетонный короб.  Шинон A1 использовал вертикальные топливные каналы как и Магнокс и стальной бак. Теплообменники в Шиноне и Маркуле были вне бака, в поздних вариантах теплообменники помещались внутрь реакторного бака.

Материал топливных стержней был магний-циркониевым сплавом против магний-алюминиевого в Магнокс. Поскольку оба типа оболочек реагируют с водой, они могут храниться в бассейне отработавшего топлива в течение коротких промежутков времени, что делает быструю переработку топлива необходимой и требует сильно защищенных сооружений. Разработкой и последующей модернизацией реактора занимался Комиссариат по Атомной Энергии ( (CEA)) и позднее  Électricité de France (EDF).

UNGG реакторы Франции

UNGG реактор Испании

См. также 
Список АЭС Франции

Внешние ссылки 
 French activities on gas cooled reactors, D Bastien, IAEA-TECDOC—899, pp:51-53, 30 Oct - 2 Nov 1995
 Twenty-nine years of French experience in operating gas-cooled reactors, D Bastien, IWGGCR—19, pp:113-119 21-23 Sep 1988

Примечания 

Серии ядерных реакторов Франции